Fayyad ist der Familienname folgender Personen:

 Feras Fayyad (* 1984), syrischer Filmproduzent, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmeditor
 Manar Fayyad, jordanische Chemikerin
 Salam Fayyad (* 1952), palästinensischer Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
 Walid Fayyad (* um 1970), libanesischer Politiker